Utsättning kan syfta på:

 Utsättning (medicin) – avslutning av medicinering, att sluta ta en medicin. Kan leda till utsättningssymptom
 Utsättning (mätning) – markering i terrängen av punkter med känt geografiskt läge